Bohumil Kolář může být:

 Bohumil Kolář (kněz) (1924–2015) – kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
 Bohumil Kolář (redaktor) (1939–1995) – český rozhlasový redaktor, reportér, publicista a dramaturg